Alta IF é um clube de futebol da Noruega fundado em 29 de maio de 1927. Sua sede fica em Alta.

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol fundados em 1927
Clubes de futebol da Noruega